FIFA kan referere til flere artikler:

 FIFA – en fodboldorganisation.
 FIFA-serien – en serie af computerspil om fodbolden navngivet efter organisationen.